Dare County, een plaats in de Verenigde Staten
 Dare Day Festival, een muziekfestival in Manteo, een plaats in Dare County in de Verenigde Staten
 Dare (Timor), een plaats in Oost-Timor
 Geena Dare, pseudoniem van een Canadees schrijfster
 Virginia Dare, het eerste kind van Engelse ouders in de nieuwe wereld
 Digital academic repository
 Dare Foods, een Engelse voedingsmiddelenbedrijf
 Defence Avionics Research Establishment, Een Indiaas nationaal defentielaboratorium gevestigd in Bangalore.
 Dare UK Ltd, een Brits sportwagenfabrikant
 Delft Aerospace Rocket Engineering, een studentenraketbouwvereniging voor studenten van de Technische Universiteit Delft
 Dare (televisieserie), Nederlandse televisieserie uit 2017

muziek
 Dare (album), een muziekalbum van Human League
 DARE (lied), een hitsingle van The Gorillaz van hun album Demon Days
 Dare (La La La), lied van Shakira
 Dare, een lied van de soundtrack van The Transformers: The Movie

Zie ook 
 Darè is een gemeente in de Italiaanse provincie Trente.